Премия «Сатурн» за лучший супергеройский телесериал () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 2015 года.

Лауреаты и номинанты

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Сатурн» 
 Победители и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021  

Номинации кинопремии «Сатурн»